Taşkent kan syfta på följande platser:

Cypern 

 Vounó (ort i Cypern, Eparchía Kerýneias, lat 35,27, long 33,39), 
 Tochni (ort i Cypern), Eparchía Lárnakas,

Turkiet 

 Taşkent (distriktshuvudort i Turkiet), Konya, 

Robotskapade Cypernförgreningar
Robotskapade Turkietförgreningar